La sonnerie désigne le son d'une ou plusieurs cloches (sonnerie campanaire). Le terme peut aussi désigner :

 sonnerie militaire, clairon, trompette ou tambour qui ponctue les cérémonies protocolaires ;
 sonnerie, fonction du réveille-matin ;
 sonnerie téléphonique, avertisseur d'un appel entrant d'un téléphone.

Jeu de mots 
L'humoriste francophone Raymond Devos disait dans un de ses sketchs : .

Voir aussi 
  

Signal sonore